Breznik – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Ozalj
 Breznik Plešivički – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Jastrebarsko
 Breznik Žakanjski – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Žakanje
 Breznik   − gmina w zachodniej Bułgarii
 Breznik  – wieś w Słowenii, w gminie Črnomelj
 Breznik – wieś w Słowenii, w gminie Zagorje ob Savi

Osoby
 Katarina Breznik – słoweńska narciarka alpejska
 Tony Breznik – austriacki kulturysta